Le Premier amendement peut faire référence :
 au Premier amendement de la Constitution des États-Unis d'Amérique
 au Premier amendement de la Constitution d'Irlande.

De manière plus générale, un amendement est la modification d'une Constitution.

Droit constitutionnel